

Toponymes 
 Le Gouffre, un cap de la Guadeloupe ;
 Le Gouffre, long couloir rocheux naturel situé sur le littoral de la commune de L'Étang-Salé à La Réunion.

Autres 
 Le Gouffre, film réalisé par Charles Maudru (1920).
 Le Gouffre, court-métrage d'animation 3D réalisé par Lightning Boy Studio 2011-2013. 
 Le Gouffre, groupe de rap politique (ou conscient) majoritairement issu du département de l'Essonne.